Fellini steht für:
 (5150) Fellini, ein Asteroid des inneren Hauptgürtels

Fellini ist der Familienname folgender Personen:
 Federico Fellini (1920–1993), italienischer Filmemacher
 Giulio Cesare Fellini (16. Jahrhundert), italienischer Maler
 Riccardo Fellini (1922–1991), italienischer Filmschaffender